Svetovna jakostna snooker lestvica 1977/78: svetovna jakostna snooker lestvica, na kateri je najboljših 25 igralcev v sezoni 1977/78.

Zunanje povezave
 Snooker arhiv Chrisa Turnerja: svetovna lestvica (1975/76 - 1979/80) 

1977/78
1977 v snookerju
1978 v snookerju